HAVI bezeichnet:
 HAVI Group, Unternehmensgruppe der Lebensmittelbranche
 HAVI Logistics, Tochtergruppe der HAVI Group

HAVi bezeichnet:
 Home Audio Video Interoperability, Schnittstelle für Multimediakomponenten bei Computersystemen

Abkürzung